Са́кская во́лость — административно-территориальная единица в составе Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Существовала с 1860-х по 1921 год.

История 
Образована 1860-х годах, после земской реформы Александра II в основном из деревень Тулатской и Урчукской волостей. Располагалась на западе Крыма, на территории востока и юга современного Сакского и северо-запада Симферопольского районов, выходя на западе к побережью Каламитского залива.

Население 
Первые данные по населению деревень содержатся в «Списке населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», но в нём дано разделение только на полицейские станы. В результате эмиграции крымских татар, особенно массовой после Крымской войны 1853—1856 годов, в Турцию, многие деревни опустели, а затем вновь были заселены: одни крымскими татарами, другие — выходцами из внутренних губерний России, начиналась немецкая колонизация. В волости находились самые крупные поселения уезда — по «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», составленной по результатам Х ревизии 1887 года, население волости составляло 4 831 человек всего в 28 деревнях.

Состав и население волости на 1887 год

Состав и население волости на 1892 год 
Следующие сведения о составе волости и численности населения содержатся в «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год». К этому времени началось активное заселение степных районов крымскими немцами, то же произошло с некоторыми деревнями волости . Ко времени составления «…Памятной книжки…» население волости сократилось до 3 143 человек, а число поселений, наоборот, выросло до 30 (31). На 1892 год волость включала следующие деревни:

8 деревень были записаны, как не имеющие постоянного населения и домохозяйств:

 Аккоз
 Арап
 Камбар
 Карач

 Ново-Софиевка
 Старый-Картмышик
 Тулат
 Чеботар

Также в 1892 году в волости имелось 4 хутора: Кальпе-Эли с 5 жителями, Лезы, также с 5, Темеш-вакуф — 51 житель и Юхары-Джамин, постоянных жителей не имеющий.

Состав и население волости на 1902 год 
Земская реформа 1890-х годов в Евпаторийском уезде прошла после 1892 года, в результате волость, сохранив центр и название, изменилась территориально. Восточная часть была выделена в Камбарскую волость, некоторые северо-восточные селения отошли к Кокейской. С другой стороны в волость были переданы некоторы деревни упразднённой Чотайской волости, в результате она занимала территорию центра современного Сакского района вокруг озера Сасык. По «Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» включала 30 населённых пунктов (1 село, 24 деревни, 4 хутора и усадьбу) с общим населением 5 552 человека. 

Кроме того, деревня Осалай записана разорённой, записаны также хутора:
 Мамуткуй — с 6 жителями,
 Озгул — с 17,
 Тегеш — с 27,
 Тюмень — 17
и усадьба Курулу-Кенегез с 10 жителями.

Состав волости на 1915 год 
Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Евпаторийский уезд, 1915 год, в Сакской волости Евпаторийского уезда числилось 76 селений с населением в количестве 7199 человек приписных жителей и 3163 — «посторонних»; на 1915 год числились 2 села Башмак (вакуф) (106 приписных жителей) и Саки-Александровка (1914 человек приписных жителей и 31 — «посторонних») и 30 деревень:

 Айдаргазы — 9/91 чел.
 Башмак — 7/71 чел.
 Бешуй-Эли — 28/97 чел.
 Биюк-Актачи — 107/54 чел.
 Богай — 696/0 чел.
 Болечик — 7/37 чел.
 2 деревни Джага-Кущи — 16/24 чел.
 Джалгак (вакуф) — 21/0 чел.
 Ивановка — 701/10 чел.
 Кангил — 55/60 чел.

 Карагурт — 44/107 чел.
 Карагурт (вакуф) — 0/150 чел.
 Котур (вакуф) — 10/50 чел.
 Котур (Оберова) — 0/47 чел.
 Котур (Танагоза) — 0/57 чел.
 Курулу-Кенегез — 0/7 чел.
 Курулу-Кипчак — 11/101 чел.
 Мамуткуй — 0/36 чел.
 Михайловка — 1286/53 чел.
 Ново-Дмитриевка — 174/0 чел.
 Ново-Чеботары — 10/31 чел.

 Новый Карагурт — 0/41 чел.
 Отеш — 65/37 чел.
 Темеш — 308/82 чел.
 Тузлы — 58/14 чел.
 Тюмень (вакуф) — 52/41 чел.
 2 деревни Тюп-Мамай — 133/14 чел.
 Чеботары-Нечаевка — 83/0 чел.
 Чеботары Старые — 8/15 чел.
 Шибань — 19/28 чел.

Также числились 6 посёлков Орта-Мамай — от № 1-й до № 6-й, слобода Пересыпь, 3 хутора — Тегеш греческий, Тегеш немецкий и Тегеш татарский, экономии Айдар, Башмак, Котур, Курулу-Кенегез, Курулу-Кипчак, Матрёновка, Ново-Николаевка, Новые Чеботары, Озгул, Тегеш Шишмана, имения Болечик, Джолчак (или Николаевка), Тюмень (Гибора) и Тюмень (Гольца), казарма лесничества Кара-Тобе, 3 соляных промысла и участки соляных промыслов с № 3 по № 21 и каменоломня Шишмана. Волостная система была упразднена постановленем Крымревкома от 8 января 1921 года № 206 «Об изменении административных границ».

Примечания

Ссылки 
 
 1892. Календарь и Памятная книжка Таврической губернии на 1892 год
  Календарь и Памятная книжка Таврической губернии на 1902 год
 Крым 1783—1998 гг., стр. 249—250
 
 Карта Сакского района Крыма